Rogowin ist der Familienname folgender Personen:

 Sachar Alexandrowitsch Rogowin (1905–1981), russischer Chemiker
 Wadim Sacharowitsch Rogowin (1937–1998), russischer Historiker und Soziologe

siehe auch: Rogovin